Натуральне число 951
 951 рік до нашої ери
 951 рік нашої ери